UMS peut désigner :
 Unité mixte de service, une entité administrative dans le domaine de la recherche
 USB Mass Storage (en anglais), protocole utilisé pour permettre à un ordinateur de communiquer par bus USB avec une grande variété d'appareils électroniques dont les appareils photos numériques
 Universal Measurement System, unité de tonnage